Vick může být:

křestní jméno
 Vick Ballard (* 1990) – hráč amerického fotbalu

příjmení
 Harold Vick (1933–1987) – americký jazzový saxofonista a flétnista
 Michael Vick (* 1980) – hráč amerického fotbalu